

Cinema 
 Mephisto – cortometraggio del 1902 prodotto dalla Pathé Frères 
 Mephisto – cortometraggio del 1912 diretto da Alfred de Manby e F. Martin Thornton 
 Mephisto – cortometraggio del 1913 diretto da Ernst A. Becker
 Mephisto – film francese del 1930 diretto da Henri Debain e Georges Vinter
 Mephisto – film ungherese del 1981 diretto da István Szabó

Letteratura 
 Mephisto – romanzo di Klaus Mann

Personaggi immaginari 
 Mephisto – personaggio dei videogiochi di Diablo
 Mefisto (Mephisto) – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Persone 
 Mephisto – musicista arabo, membro degli Al-Namrood
 Mephisto – wrestler messicano

Scacchi 
 Mephisto – automa scacchistico
 Mephisto – computer scacchistico

Altro 
 Mephisto – azienda francese produttrice di scarpe e abbigliamento sportivo
 Mephisto – carro armato tedesco della prima guerra mondiale
 Mephisto o Mefisto – Passamontagna di tipo balaclava usato dalle forze armate e di polizia per protezione e per celare la propria identità

Pagine correlate 
Mefisto